Hückelhoven bezeichnet
 Hückelhoven, eine Stadt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen
 Haus Hückelhoven (Hückelhoven), eine ehemalige Wasserburg in Hückelhoven
 Haus Hückelhoven (Duisburg), ein abgegangenes Herrenhaus in Duisburg

Hückelhoven ist der Familienname von:
 Ralph Hückelhoven (* 1969), Phytomediziner und Hochschullehrer